Singapore Sevens 2004 – druga edycja wchodzącego w skład IRB Sevens World Series turnieju Singapore Sevens przeznaczonego dla męskich reprezentacji narodowych w rugby 7. Odbyła się w dniach 3–4 kwietnia 2004 roku na Stadionie Narodowym w Singapurze będąc szóstym turniejem sezonu 2003/2004.

Informacje ogólne 
Rozegrane na Stadionie Narodowym zawody były szóstym turniejem sezonu 2003/2004 IRB Sevens World Series i wzięło w nich udział szesnaście reprezentacji. Drużyny rywalizowały w pierwszym dniu systemem kołowym podzielone na cztery czterozespołowe grupy, po czym w drugim dniu osiem najlepszych awansowało do ćwierćfinałów, a pozostała ósemka zmierzyła się w walce o Bowl. Losowanie grup i rozkład gier opublikowano na początku marca 2004 roku.

Faworytami zawodów byli liderzy cyklu, Nowozelandczycy, utrzymujący się w czołówce reprezentanci RPA oraz obaj finaliści Hong Kong Sevens 2004 sprzed tygodnia, Anglia i Argentyna. W pierwszym dniu Nowozelandczycy po raz trzeci z rzędu przegrali z Argentyńczykami, zaś Anglicy dopiero w ostatniej akcji meczu uratowali remis z Francuzami, w pozostałych dwóch grupach wyraźnie zwyciężały RPA i Fidżi. Nie brakowało niespodzianek również w drugim dniu zawodów – Francja przerwała passę szesnastu z rzędu porażek z Nową Zelandią, która wraz z Fidżi musiała zadowolić się udziałem w finale Plate. W fazie pucharowej Argentyna pokonała kolejno Anglię i Samoa, RPA zaś Australię i Francję, a dziesięć tysięcy widzów było świadkami emocjonującego finału, w którym do rozstrzygnięcia potrzebne były dwie dogrywki. Mimo iż trzykrotnie na pole punktowe rywali wdarł się Santiago Gomez Cora, to przyłożenie, które zdobył Marc de Marigny, dało zwycięstwo Południowoafrykańczykom. Najwięcej punktów zdobył Szkot Colin Gregor, zaś w klasyfikacji przyłożeń zwyciężył przedstawiciel triumfatorów Kabamba Floors.

Nowozelandczykom groziła kara za wystawienie do składu Kevina Senio i Sosene Anesiego, którzy na początku 2000 roku reprezentowali Samoa, jednak IRB uznała, iż z uwagi na różnice w interpretacji przepisów zasada jednego kraju podczas kariery wówczas nie obowiązywała.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Faza pucharowa

Cup

Plate

Bowl

Shield

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 
 
 

IRB Sevens World Series (2003/2004)
Singapore Sevens
2004 w Singapurze